El Torneig de Roland Garros 2006 (o Obert de França 2006) es va celebrar a París, des del 28 de maig a l'11 de juny de 2006.

Quadre masculí

Quadre femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Final)
  Rafael Nadal (Campió)
  David Nalbandian (Semifinals, retirat per lesió)
  Ivan Ljubičić (Semifinals)
  Andy Roddick (1a ronda)
  Nikolai Davidenko (Quarts de final)
  Tommy Robredo (4a ronda)
  James Blake (3a ronda)
  Fernando González (2a ronda)
  Gastón Gaudio (4a ronda)
  Radek Stepanek (3a ronda)
  Mario Ancic (Quarts de final)
  Nicolas Kiefer (3a ronda, retirat per lesió)
  Lleyton Hewitt (4a ronda)
  David Ferrer (3a ronda)
  Jarkko Nieminen (1a ronda, retirat per lesió)
  Robby Ginepri (1a ronda)
  Thomas Johansson (1a ronda)
  Màrkos Bagdatís (2a ronda)
  Tomáš Berdych (4a ronda)
  Sebastien Grosjean (2a ronda)
  Dominik Hrbaty (3a ronda)
  Tommy Haas (3a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (3a ronda)
  Gaël Monfils (4a ronda)
  José Acasuso (2a ronda)
  Olivier Rochus (3a ronda)
  Fernando Verdasco (2a ronda)
  Paul-Henri Mathieu (3a ronda)
  Carles Moyà (3a ronda)
  Dmitri Tursúnov (3a ronda)
  Nicolás Massú (3a ronda)

Individual femení 
<li>  Amelie Mauresmo (4a ronda)
<li>  Kim Clijsters (Semifinals)
<li>  Nàdia Petrova (1a ronda)
<li>  Maria Xaràpova (4a ronda)
<li>  Justine Henin-Hardenne (Campiona)
<li>  Ielena Deméntieva (3a ronda)
<li>  Patty Schnyder (4a ronda)
<li>  Svetlana Kuznetsova (Final)
<li>  Francesca Schiavone (4a ronda)
<li>  Anastasia Myskina (4a ronda)
<li>  Venus Williams (Quarts de final)
<li>  Martina Hingis (Quarts de final)
<li>  Anna-Lena Grönefeld (Quarts de final)
<li>  Dinara Safina (Quarts de final)
<li>  Daniela Hantuchova (4a ronda)
<li>  Nicole Vaidisova (Semifinal)
<li>  Flavia Pennetta (3a ronda)
<li>  Elena Likhovtseva (1a ronda)
<li>  Ana Ivanovic (3a ronda)
<li>  Maria Kirilenko (3a ronda)
<li>  Nathalie Dechy (3a ronda)
<li>  Ai Sugiyama (2a ronda)
<li>  Tatiana Golovin (1a ronda)
<li>  Katarina Srebotnik (3a ronda)
<li>  Marion Bartoli (2a ronda)
<li>  Anabel Medina (3a ronda)
<li>  Anna Txakvetadze (2a ronda)
<li>  Lucie Safarova (1a ronda)
<li>  Sofia Arvidsson (2a ronda)
<li>  Klara Koukalova (1a ronda)
<li>  Shahar Peer (4a ronda)
<li>  Gisela Dulko (4a ronda)

Enllaços externs 

 Web Oficial Roland Garros 

2006
Roland Garros